interleukina 10 − czynnik hamujący syntezę cytokin
 Ił-10 − radziecki samolot szturmowy